Лахита има више значења:

 Лахита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лахита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику